NIO — аббревиатура.

 NIO — код ISO никарагуанской кордобы.
 NIO — китайский производитель электромобилей и одноимённая автомобильная марка.